Powers peut désigner :

Patronyme 

 Bridget Powers (née en 1980), actrice pornographique américaine ;
 Darrell Powers (1923-2009), soldat américain, vétéran de la bataille de Normandie
 Dillon Powers (né en 1991), footballeur américain ;
 Donna Powers (?), scénariste et productrice américaine ;
 Elizabeth Powers (?), auteur américaine de roman policier ;
 Harry Powers (1892-1932), tueur en série condamné à la pendaison ;
 Hiram Powers (1805-1873), sculpteur néo-classique américain ;
 Francis Gary Powers (1929-1977), pilote américain ;
 J. F. Powers (1917-1999), écrivain américain ;
 
 Kevin Powers (né en 1980), écrivain américain ;
 Mala Powers (1931-2007), actrice américaine ;
 
 Richard Powers (né en 1957), écrivain américain ;
 Stefanie Powers (née en 1942), actrice et chanteuse américaine ;
 Tim Powers (né en 1952), écrivain américain de science-fiction ;
 Tom Powers (1890-1955), acteur américain.

Toponymes 

 Powers, municipalité du Michigan ;
 Powers, municipalité de l'Oregon ;
 Powers Lake, municipalité du Dakota du Nord.

Titres

Cinéma 
 Austin Powers :
 Austin Powers (Austin Powers: International Man of Mystery), film américain de Jay Roach sorti en 1997 ;
 Austin Powers 2 : L'Espion qui m'a tirée (Austin Powers: The Spy Who Shagged Me), film américain de Jay Roach sorti en 1999 ;
 Austin Powers dans Goldmember (Austin Powers in Goldmember), film américain de Jay Roach sorti en 2002.
 Powers of Ten, documentaire américain réalisé par Charles et Ray Eames en 1977.

Télévision 
 Powers, une série télévisée américaine basée sur le comics du même nom, initialement prévue pour 2011, finalement créée en 2014 (diffusion en 2015) par Brian Michael Bendis et Michael Avon Oeming.

Littérature 
 , roman d’Ursula K. Le Guin (traduction française : Pouvoirs), récompensé par le prix Nebula 2008.

Bande dessinée 
 Powers, un comic américain de Brian Michael Bendis et Michael Avon Oeming.

Divers 
 , machine à calculer inventée par la Powers Accounting Machine Company, une société américaine absorbée par Remington Rand ;
 Powers, marque de whisky irlandais.
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis